Etolija-Akarnija je jedna od grčkih prefektura, dio periferije Zapadne Grčke.

Općine i zajednice 

Etolija-Akarnija